Personal Journals – pierwszy album studyjny rapera Sage Francisa wydany 16 kwietnia 2002 przez wytwórnię anticon.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Sage Francisa
Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy hip-hopowe